Nomi (Italië), een gemeente in Trente, Italië. 
 Nomi (Hiroshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Hiroshima. 
 Nomi (Ishikawa), een stad in de Japanse prefectuur Ishikawa.